Charles Foulkes (1875–1969) - generale del British Army attivo durante la prima guerra mondiale
 Charles Foulkes (1903–1969) - generale del Canadian Army attivo durante la seconda guerra mondiale
 Charles Foulkes (1905–1986) - giocatore di calcio inglese